Eerste klasse B 2016-17 (voetbal België), seizoen 2016-17 in het tweede niveau van de competitiestructuur van het Belgisch voetbal
 Tweede klasse amateurs 2016-17 (voetbal België), seizoen 2016-17 in het vierde niveau van de competitiestructuur van het Belgisch voetbal
 Tweede klasse 2016-17 (vrouwenvoetbal België), seizoen 2016-17 in de tweede klasse van het Belgisch vrouwenvoetbal